Spoy, commune française de l'Aube
 Spoy, commune française de la Côte-d'Or